Megastygarctides är ett släkte av trögkrypare. Megastygarctides ingår i familjen Stygarctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Megastygarctides